Area 51 peut désigner :

Toponymie 
 Zone 51, Area 51 en anglais, une aire géographique du Nevada aux États-Unis où se trouve une base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux.

Cinéma 
 Area 51, un film d'horreur de science-fiction américain coproduit, écrit et réalisé par Oren Peli.

Manga 
 Area 51, un manga de .

Jeu vidéo 
 Area 51, un jeu vidéo sorti en 1995 ;
 Area 51: Site 4, un jeu vidéo sorti en 1998 ;
 Area 51, un jeu vidéo sorti en 2005 ;
 BlackSite (appelé Area 51: Blacksite en Amérique du Nord), un jeu vidéo sorti en 2007.